Unter Spielerwechsel versteht man 
 den Austausch von Spieler während es Spieles: Auswechslung
 den Transfer eines Spielers zu einem anderen Verein im Fußball, siehe Transfer (Fußball)